Arnold II de Flandes (vers 961 - † Gant, 30 de març de 987), dit el Jove, va ser comte de Flandes de 965 a 987. Fill de Balduí III i de Matilde Billung (vers 942 - † Gant, 25 de meig de 1008). Era el net i successor del comte Arnold I de Flandes.

El curs de la seva vida 
No era encara més que un nen a la mort del seu pare (962). El seu avi Arnold I va recuperar llavors el càrrec de comte fins a la seva mort el 965.

Al seu adveniment, aprofitant la seva joventut, i prevalent-se de la regència en tant que senyor feudal, el rei Lotari I de França va envair Flandes, es va apoderar dels comtats de Thérouanne i de Saint-Pol-sur-Ternoise, de Douai i d'Arras (Artois i Ostrevant). Inquiet, el bisbe de Cambrai i d'Arras va cridar a l'emperador Otó I i Lotari es va retirar, però deixant un país devastat.

A la mort de Lluís V de França ( 21 de maig de 987), per solidaritat carolíngia, Arnold va sostenir a Carles de la Baixa Lotaríngia i el seu fill Otó enfront d'Hug Capet,(coronat el 3 de juliol de 987), i no va reconèixer al rei escollit. Hug va envair llavors Flandes fins al riu Lys i va ocupar Arras. Arnold es va refugiar amb el duc Ricard I de Normandia que va intervenir: el capet es va retirar, però el comte de Flandes el va reconèixer com a rei. Arnold va morir un mes més tard, afectat per la febre calenta. El seu cos fou inhumat a l'abadia Sant Pere de Gant.

La seva vídua, Rozala d'Ivrea filla de Berenguer II rei d'Itàlia, es va casar de nou un any més tard (abans de l'1 d'abril de 988) amb Robert II El Pietós, fill del rei Hug Capet.

Va deixar dos fills de curta edat:
 Matilde († 995 o abans)
 Balduí IV (vers 980 † 1035) que el va succeir.

Ascendència

Referències

Fonts 
 Biografies nacionals de Bèlgica
 Histoire générale de la province d'Artois, Volum 2 per Jean Baptiste François Hennebert - 1788 (enllaç)

Comtes de Flandes
Comtes de Ponthieu
Morts a Gant